Horvátország
Ferenci falu Ozaly községben, Károlyváros megyében
Ferenci falu Vižinada községben, Isztria megyében